Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jim Courier che ha battuto in finale Stefan Edberg 7-6 3-6 2-6 6-0 7-5.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (finale)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Jay Berger (primo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)

 Assente
 Assente
 Amos Mansdorf (primo turno)
 Andrés Gómez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1989